Plessis-Barbuise, Aube
Plessis-Saint-Benoist, Essonne
Plessis-Saint-Jean, Yonne
Plessis-de-Roye, Oise
ook:
gemeenten met de naam Le Plessis

Argentré-du-Plessis, Ille-et-Vilaine
Colombiers-du-Plessis, Mayenne 
Fougerolles-du-Plessis, Mayenne 
Tellières-le-Plessis, Orne

Zie ook
personen met de naam Du Plessis